Westfranken steht für:

 Salfranken, westlicher Zweig des germanischen Stammes der Franken
 Westhälfte des 511–613 und 639–737 geteilten merowingischen Reiches der Franken, siehe Neustrien
 Westhälfte des im 9. Jahrhundert endgültig geteilten karolingischen Reiches der Franken, das einstige Westfränkische Reich, aus dem das heutige Frankreich hervorgegangen ist, siehe Westfrankenreich
 am Rhein gelegene westliche Hälfte des im 10. bzw. 11. Jahrhundert aufgelösten ostfränkischen (deutschen) Herzogtums Franken, auch Rheinfranken genannt, siehe Ostfranken und Westfranken
 die Sprecher der Fränkischen Sprache und Fränkischen Mundarten bzw. den westlichen Zweig davon, siehe Rheinfränkisch von Karlsruhe bis Kassel